John Spencer-Churchill, VII duca di Marlborough (1822-1883) – nobile britannico
 John Spencer-Churchill, X duca di Marlborough (1897-1972) – nobile e pari britannico
 John Spencer-Churchill, XI duca di Marlborough (1926-2014) – nobile britannico